Cahour peut désigner :
 Abel Cahour (1812-1901), prêtre catholique, historien et archéologue français ;
 Bernard Joseph Cahour (1878-1957), bibliothécaire et écrivain français ;
 Claude Pompidou, née Claude Jacqueline Cahour (1912-2007), épouse de Georges Pompidou ;
 Chantal Cahour (1947-), romancière française, auteur de littérature pour la jeunesse ;
 Guillaume Cahour (1978-), journaliste français ;
 Marion Cahour  (1908-2000), médecin français engagée dans l'humanitaire.